В даній статті наведено список відомих випадків, коли астероїд або метеороїд проходив близько від Землі. Деякі з них розглядаються як потенційно небезпечні об'єкти, якщо вони оцінюються як достатньо великі, щоб спричинити регіональні руйнування.

Технологія виявлення навколоземних об'єктів значно покращилася приблизно в 1998 році, тому об'єкти, які були виявлені станом на 2004 рік, могли бути пропущені лише десятиліттям раніше через відсутність спеціальних астрономічних досліджень навколо Землі. У міру вдосконалення спостережень регулярно відкриваються все менші і менші астероїди. Невеликі приземні астероїди , 2014 AA, 2018 LA і 2019 MO — це єдині чотири астероїди, виявлені до зіткнення з Землею (див. Прогноз впливу астероїдів). Вчені підрахували, що щорічно кілька десятків астероїдів завбільшки  наближаються до Землі на відстань ближчу, ніж Місяць, але насправді виявляють лише частину їх.

Хронологія наближень до однієї місячної відстані 
Середня відстань до Місяця становить близько 384400 км, що приблизно в 30 разів більше діаметра Землі. Нижче наведено списки близьких підходів менше однієї МВ. Див. також Навколоземні астероїди, опубліковані Міжнародним астрономічним союзом та NEO Earth Close Approaches .

Найближчі з відомих підходів за рік 

Зі списку в першому розділі це найвідоміші астероїди, які наближаються до Землі ближче ніж на одну відстань до Місяця. У список може входити більше одного астероїда на рік, якщо його геоцентрична відстань знаходиться в межах десятої частини місячної відстані. Для порівняння, оскільки супутник на геостаціонарній орбіті має висоту близько 36 000 км, то його геоцентрична відстань становить 0,11 МВ (приблизно втричі більше діаметру Землі).

З таблиці видно, що 2016 та 2017 роки мали в цілому 13 таких близьких підходів, про які стало відомо. З них вісім не були виявлені до того, як вони відбулися, і лише один був виявлений більше ніж за 24 години до максимального наближення. 2018 рік пройшов дещо краще: шість із восьми відомих близьких підходів були виявлені заздалегідь, хоча в більшості випадків це виявлялось менше ніж за 24 години до максимального наближення.

Цей список не включає жодного із сотень об’єктів, які зіткнулися із Землею, які не були відкриті заздалегідь, але були записані датчиками, призначеними для виявлення детонації ядерних пристроїв. З виявлених таким чином об'єктів 78 мали енергію удару, більшу, ніж енергія 1-кілотонного пристрою (що еквівалентно 1000 т тротилу), у тому числі 11 мали енергію удару, більшу, ніж енергія 10-кілотонного пристрою, тобто співставна з енергією вибуху атомних бомб, що використовувались у Другій світовій війні.

 Об'єкти, що не були виявлені аж до максимального наближення

 Об'єкти, що були виявлені менше ніж за 24 години до максимального наближення

 Об'єкти, що були виявлені за 1—7 днів до максимального наближення

 Об'єкти, що були виявлені більше ніж за 7 днів до максимального наближення

 Об'єкти, що були виявлені більше ніж за рік до максимального наближення, напр. об'єкти, орбіта яких була відома раніше

Помітний випадок — наближення відносно великого астероїда Дуенде, яке прогнозували майже за рік наперед, відбулось всього лише через кілька годин після Челябінського метеора (яке не було прогнозованим і спричинило травми тисяч людей.

Найбільші за рік 
Зі списків у першому розділі це найбільші відомі астероїди, які наближаються до Землі в межах однієї МВ (якщо розмір астероїда перевищує 100 м, може бути вказано більше одного випадку на рік). Для порівняння, Тунгуська подія 1908 р. була спричинена об’єктом приблизно 60—90 м завбільшки, а метеор у Челябінську 2013 року, який травмував тисячі людей та пошкодив багато будівель, за деякими оцінками був лише 20 м завбільшки.

У таблиці показано близько 14 подій у 12 десятиліттях 1900—2020 рр., пов’язаних із космічним тілом із верхніми оцінками розміру 100 м або більше, що наближалось до Землі в межах однієї МВ, при цьому одне з них (об’єкт Тунгуски) зіштовхнулося з нашою планетою.

В 2011 році одразу два астероїди розміром  або більше, наближались на відстань до однієї МВ.

Проходи без входу в атмосферу 
Об'єкти з відстанню підходу понад 100 перелічені тут, хоча чіткої межі атмосфери і космосу немає. Списки не претендують на повноту.

Об'єкти <50 метрів 
Астероїди до 50 метрів завбільшки.

QG 2020 — закрийте проліт астероїда, щоб не влучити в Землю, на 2,900 км (1800 миль), найближчий підхід 16 серпня 2020 р.

Об'єкти >50 метрів 

Астероїди, розмір яких перевищує 50 м.

* Підхід астероїда не спостерігався, прохідність було вирахувано інтегруванням рівнянь руху.

** Лише номінальна ( найкраща ) орбіта показує такий прохід. Область невизначеності все ще дещо велика через коротку дугу спостереження.

Прогнозовані підходи 
Неповний список астероїдів, розмір яких перевищує приблизно  і передбачається прохід близько до Землі (див. також передбачення удару астероїда та Sentry (система моніторингу) ):  

Список передбачуваних підходів NEO на більшій відстані ведеться як база даних Програмою об'єктів NASA Near Earth. 

** Лише номінальна ( найкраща ) орбіта показує такий прохід. Область невизначеності все ще дещо велика через коротку дугу спостереження.

Дотичні метеороїди 

Об'єкти, які потрапляють у земну атмосферу, і після цього виходять з неї (так звані «дотичні метеороїди»), є окремим явищем, оскільки поступове потрапляння в нижні шари атмосфери може бути зіткненням, а не близьким проходом.

Анімації

Огляд

Примітки 

Планетарний захист
Навколоземні астероїди
Списки астероїдів
Сторінки з неперевіреними перекладами